Con il nome Neri Corsini sono noti numerosi esponenti della nobile famiglia fiorentina dei Corsini:

Neri Corsini (†1377), vescovo di Fiesole dal 1374 al 1377;
Neri Corsini (1577-1622), senatore del Granducato di Toscana;
Neri Corsini (1614-1678), cardinale dal 1664;
Neri Maria Corsini (1685-1770), nipote di papa Clemente XII, creato cardinale dallo zio nel 1730;
Neri Corsini (1771-1845), uomo politico e ministro plenipotenziario per il Granducato di Toscana al Congresso di Vienna.
Neri Corsini, junior (1805-1859), uomo politico. Figlio secondogenito del Senatore di Roma Tommaso Corsini